Morrow kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morrow (Georgia)
Morrow (Ohio)
Morrow (Band)